Сайфулла́х () — почётное прозвище (лакаб) и имя. Состоит из двух слов: сайф () и Аллах ().

Персоналии
 Халид ибн Валид — сподвижник пророка Мухаммада, полководец.
 Сейфула Малешова - албанский коммунист и партийный деятель, организатор партизанского движения во время Итальянской и Германской оккупации, член Политбюро ЦК Албанской Партии Труда.

См. также 
 Сейфуддин

Арабские имена